Ciemno ist der Name zweier Orte in Polen: 
 Ciemno (Kamionka), Dorf in der Gmina Kamionka in der Woiwodschaft Lublin
 Ciemno (Tuchomie), deutsch Zemmen, Dorf in der Gmina Tuchomie in der Woiwodschaft Pommern